Allonnes (Eure-et-Loir)
 Allonnes (Maine-et-Loire)
 Allonnes (Sarthe) 
Tevens is het de naam van twee voormalige Franse kantons:
 Kanton Allonnes (Maine-et-Loire)
 Kanton Allonnes (Sarthe)

ook: 
gemeenten met de naam Allonne